Areobindo (console 434), console nel 434
 Areobindo Dagalaifo Areobindo, nipote del precedente e console nel 506
 Areobindo (magister militum)